

Бобровец — гора в Західних Татрах.
 Бобровец — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Див. також 
 Бобровець